Unter Clownfisch versteht man:

 Eine farbenfrohe, orange-weiß gefärbte Fischart, siehe Clownfische
 Ein Comic von David Chauvel, siehe Le Poisson-Clown